Мехорада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 46 км². Население — 1329 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 Web no oficial
 

Муниципалитеты Толедо